CPNE5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 6-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 593 амінокислот, а молекулярна маса — 65 734.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки